Il toponimo Twatasha può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Twatasha, comune del distretto di Chingola
Twatasha, comune del distretto di Kitwe